Криницы — многозначный термин.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Криницы — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Криницы — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Криницы — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Криницы — посёлок в Ташлинском районе Оренбургской области.

Украина 
 Криницы — село в Александровском районе Донецкой области.

Фильм 
 Криницы — художественный фильм Иосифа Шульмана 1964 года.

См. также 
 Криница